

Коскудик — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Коскудик — станційне селище, Конаєвська міська адміністрація, Алматинська область